Le mot spoofing est un terme anglais qui signifie « usurpation » ou « parodie » utilisé en informatique pour désigner :
 ARP spoofing ;
 Address Bar spoofing (URL/SSL/TLS spoofing) ;
 Phone spoofing : usurpation d’identifiants d’appelant téléphonique ;
 Spoofing (finance) : une technique de manipulation boursière ;
 Usurpation d'adresse IP (IP spoofing) ;
 Face Spoofing : les attaques des systèmes de reconnaissance de visage.